Die Eerste Divisie 2016/17, nach dem Sponsor auch Jupiler League, war die 61. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 5. August 2016 und endete am 5. Mai 2017.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 38 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den vier Staffelsiegern spielten auch die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie in drei Runden um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse. Reserveteams waren nicht aufstiegsberechtigt und nahmen deshalb nicht an den Play-offs teil.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spielen 1–9, 10–18, 19–27 und 28–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch dieser schon qualifiziert, bekam den Platz ein weiteres bestplatziertes Team ohne Staffelsieg. Die beiden Sieger der Play-offs spielten im folgenden Jahr in der Eredivisie.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 4 und 6 bis 20 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger SC Cambuur und BV De Graafschap aus der Eredivisie, sowie das Reserveteam vom FC Utrecht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Staffel 1 – 4 

Das Play-off-Ticket der 3. Staffel wurde am Ende an die bestplatzierte Mannschaft der Abschlusstabelle vergeben, da Jong Ajax nicht aufstiegsberechtigt und VVV-Venlo bereits durch die 1. Staffel qualifiziert war.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger, die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie spielten in Hin- und Rückspiel um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Play-offs wurden im K.o.-System ausgetragen und fanden zwischen dem 8. und 28. Mai 2017 statt.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 8. und die Rückspiele am 12. Mai 2017 statt.

|}

 Runde 2
Die Hinspiele fanden am 18. und die Rückspiele am 21. Mai 2017 statt.

|}

 Runde 3
Die Hinspiele fanden am 25. und die Rückspiele am 28. Mai 2017 statt.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2016/17